Ramoty (Podlaskie)
  Ramoty (Poméranie)
  Ramoty (Łukta), Voïvodie de Varmie-Mazurie